Mount Lindesay ist ein Name für Berge in Australien:

Mount Lindesay (Queensland) liegt an der Grenze von Queensland und New South Wales
Mount Lindesay (New South Wales) liegt im Norden von New South Wales
Mount Lindesay (Western Australia) liegt im Südwesten von Western Australia

Mount Lindesay ist der Name folgender Orte in Australien:
Mount Lindesay (Western Australia), im Südwesten von Western Australia

Siehe auch:
Mount Lindesay Highway führt am Mount Lindesay in Queensland vorbei